M1913 Patton – amerykańska szabla kawaleryjska
 Perino M1913 – włoski ciężki karabin maszyznowy
 Sauer M1913 – niemiecki pistolet samopowtarzalny